Stagonopatella är ett släkte av svampar. Stagonopatella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stagonopatella